Windyki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Windyki, village de la voïvodie de Mazovie
 Windyki, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie